Alberto Cavos – architetto a San Pietroburgo
 Catterino Cavos – compositore italiano naturalizzato russo
 Kavos – località dell'isola di Corfù